Ranzow bezeichnet:

 Burg Ranzow, Burg in Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Rantzau (Adelsgeschlecht) (auch Ranzow, früher Rantzow), Adelsgeschlecht in Schleswig-Holstein
 Ranzow (Schiff), ein Seezeichenschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee

Ranzow ist der Name folgender Orte:

 Ranzow, Ortsteil der Gemeinde Altdöbern im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, siehe Ranzow (Altdöbern)
 Ranzow, Ortsteil der Gemeinde Lohme im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Ranzow ist der Familienname von:

 Marie Ranzow (1886–1953), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran) und Gesangspädagogin
 Wilhelm von Ranzow (1795–1860), oldenburgischer Generalmajor